Milan Skokan (1942-), słowacki hokeista
 Tomasz Skokan (1998-), polski hokeista